HDR je lahko:
High Dynamic Range, tehnika računalniške obdelave slik
HDR (datoteka), datoteka z 32 bitno tonsko globino slike